Ivan Leko (1978), Kroatisch voetballer en voetbaltrainer
 Jerko Leko (1980), Kroatisch voetballer
 Jonathan Leko (1999), Engels-Congolees voetballer
 Péter Lékó (1979), Hongaars schaker
 Stefan Leko (1974), Kroatisch-Duits vechtsporter